

Географія 
 Песець — село, Хмельницька область, Новоушицький район, Песецька сільська рада

Флора і фауна 
 Песець — мала лисиця, притаманний холодним арктичним регіонам північної півкулі.